

Cinema 
 Cabeza de Vaca – film del 1990 diretto da Nicolás Echevarría 
 La mujer sin cabeza – film del 2008 diretto da Lucrecia Martel

Musica 
 Por una cabeza – tango argentino composto nel 1935 da Carlos Gardel
 Dolor de cabeza – singolo del cantante italiano Riki

Persone 
 Alejandro Cabeza – calciatore ecuadoriano
 Alfonso Cabeza – medico spagnolo
 Álvar Núñez Cabeza de Vaca – condottiero, scrittore e avventuriero spagnolo
 Estrella Cabeza Candela – tennista spagnola
 Maria de la Cabeza – moglie di sant'Isidoro l'Agricoltore venerata come santa dalla Chiesa cattolica

Altro 
 Basilica di Nostra Signora della Cabeza – basilica nel parco naturale della Sierra di Andújar a nord dalla città di Andújar nella provincia di Jaén
 Cabeza del Buey – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Estremadura